Detta är en dubblett till den manuellt skapade Ordosplatån

Ordos Desert är en öken i Kina. Den ligger i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Peking.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Öknar i Kina
WP:Projekt Kina